Aroutcheff est un nom de famille d'origine russe, également transcrit Aroutchef ou Aroutchev. Il pourrait aussi désigner (par ordre alphabétique sur le prénom) :
 Eugène Aroutcheff (1911-1970), Georges Arout, traducteur français
 Gabriel Aroutcheff (1909-1982), Gabriel Arout, dramaturge et traducteur français